Эрагон. Возвращение () — вторая книга тетралогии Кристофера Паолини «Наследие», продолжение книги «Эрагон». Книга была выпущена в США в твёрдом переплете 23 августа 2005, а в мягкой обложке в сентябре 2006. Книга «Эрагон. Возвращение» была также выпущена в формате аудиокниги, но только в США и Великобритании. В России книга была выпущена в 2006 году. Как и «Эрагон», «Эрагон. Возвращение» стала бестселлером Нью-Йорк таймс. Рассматривается возможность экранизации книги.

В книге продолжаются приключения Эрагона и его дракона Сапфиры и главным образом говорится об их поездке в королевство эльфов и их дальнейшем обучении там.

Книга включает в себя глоссарий Древнего языка, языка гномов и языка ургалов, и краткое описание книги «Эрагон», предыдущей книги в тетралогии. На обложке художником Джоном Джудом Паленкаром нарисован дракон Торн, обличительная выдержка из истории Алагейзии, искусство «никогда прежде, чем замечено» автором, включая изображение кольца эльфов Брома, и полного и всестороннего списка людей, мест, вещей, и гномьих кланов.

Описание книги 
Враг сражен, но не повержен… Лишь счастливая случайность помогла Эрагону заставить армию темного короля Гальбаторикса отступить. Но чтобы одержать полную победу над имперскими войсками одной удачи мало.

Эрагон и его верный дракон Сапфира должны отправиться в столицу эльфийского королевства — загадочную Эллесмеру. Только здесь он сможет научиться управлять своей волшебной силой и усовершенствовать владение мечом. Юный драконий Всадник не знает, что легендарный город хранит не только секреты мастерства, но и тайну наследия Всадников — магический Дар Драконов…

Герои книги

Персонажи 
 Эрагон — главный герой, Всадник.
 Роран — двоюродный брат Эрагона.
 Гэрроу — карвахолльский фермер, брат Селены, дядя Эрагона, отец Рорана. Убит раззаками.
 Слоан — мясник из Карвахолла. Позже предатель. Отец Катрины
 Катрина — дочь Слоана и возлюбленная Рорана.
 Бром — наставник и подлинный отец Эрагона, убит раззаками (Бывший всадник)
 Сапфира — дракониха и друг Эрагона.
 Анжела — травница, странная колдунья.
 Джоад — учёный и друг Брома.
 Солембум — кот-оборотень, приятель Анжелы.
 Муртаг — сын Морзана и друг Эрагона (во второй части). Позже — всадник Гальбаторикса.
 Арья — эльфийка, посланница и дочь королевы эльфов.
 Орик — гном, племянник Хротгара, король гномов (3 часть и дальше) и сводный брат Эрагона.
 Хротгар(†) — король гномов (в 1 и 2 частях). Приемный отец Орика. Убит Муртагом.
 Насуада — преемница и дочь Аджихада, во второй части предводительница варденов.
 Оромис — учитель Эрагона и Сапфиры, всадник, эльф.
 Глаэдр — золотой дракон Оромиса, учитель Эрагона и Сапфиры.
 Оррин — король Сурдинцев.
 Гальбаторикс — Король Алагезии, злейший враг Эрагона и варденов, предводитель 13 клятвонарушителей, известных как Проклятые.
 Королева Имиладрис — королева эльфов Алагейзии.
 Мод — кошка-оборотень при дворе королевы Имиладрис.
 Эльва — девочка, случайно «проклятая» Эрагоном в Фартхен Дуре, в будущем подруга и защитница Насуады

Упоминающиеся люди 
 Морзан — первый и последний из Проклятых, отец Муртага.
 Селена — мать Муртага и Эрагона, сестра Гэрроу.
 Двойники — колдуны, прислужники Гальбаторикса, предатели Варденов. Убиты Рораном.

Примечания

Ссылки 
 Эрагонопедия — вики-проект о тетралогии «Наследие», который может редактировать каждый.
 Рецензия в «Мире фантастики» 

Фэнтезийные романы на английском языке
Романы 2005 года
Тетралогия «Наследие»